Neil Primrose (hrabia)
 Neil Primrose (muzyk)